Władysław Skrzyński (1873–1937) – dyplomata, poseł i ambasador w Watykanie
 Władysław Skrzyński (1804–1873) – ziemianin, członek Stanów Galicyjskich